Die Super League 2009/10 war die 113. Spielzeit der höchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Sie fand vom 11. Juli 2009 bis zum 16. Mai 2010 statt. Meister wurde der FC Basel, welcher das entscheidende Saisonspiel gegen BSC Young Boys 2:0 gewann. Damit gewann Basel den 13. Meistertitel der Vereinshistorie.

An der Super League nahmen zehn Mannschaften teil, dabei absolvierte jede Mannschaft 36 Spiele. Diese Saison war eine der wenigen Fußball-Meisterschaften europaweit, in denen alle teilnehmenden Mannschaften bereits in der Vergangenheit eine Meisterschaft gewinnen konnten. Der Grasshopper Club Zürich und der FC Luzern qualifizierten sich für die Europa League. Nach 29 Jahren ununterbrochener Zugehörigkeit zur höchsten Liga stieg der FC Aarau in die Challenge League ab. Die AC Bellinzona bestritt als Vorletzter die Barrage gegen den FC Lugano, den Zweitplatzierten der Challenge League, der zweithöchsten Spielklasse, wobei Bellinzona sich durchsetzen konnte und somit den Klassenerhalt schaffte.

Vereine 
Für die Super League 2009/10 waren folgende Mannschaften qualifiziert:
 Die 8 besten Mannschaften der Super League 2008/09
 Der Sieger der Barragespiele (FC Luzern)
 Der Meister der Challenge League 2008/09 (FC St. Gallen).

Folgende Teams spielten in der Spielzeit 2009/10 in der Super League:

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft mit dem Vereinswappen in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Die Meistermannschaft des FC Basel 

* Orhan Mustafi (1/-) hat den Verein während der Saison verlassen.

Anspielzeiten 
In der Saison 2009/10 wurden die einzelnen Begegnungen eines Spieltages wie folgt angepfiffen:

 Begegnung am Freitag um 19:30 Uhr
 Begegnungen am Samstag um 17:45 Uhr
 Begegnungen am Sonntag um 16:00 Uhr

In Englischen Wochen gibt es zudem auch Dienstags- und Mittwochsspiele.

Einzelnachweise 

200910
Fußballsaison 2009/10